El topónimo Limiñón puede hacer referencia a:

 Limiñón (La Coruña), parroquia civil española y núcleo del municipio de Abegondo, provincia de La Coruña, Galicia.
 Limiñón (Lugo), aldea española de la parroquia de Muradelle, del municipio de Chantada, provincia de Lugo, Galicia.